Амодеи () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (1650—1695) — итальянский музыкант.
  (род. 1958) — американский политик.
  (род. 1935) — итальянский певец и автор песен.